

Geografia 
 Bedil (Bartin) – insediamento umano a Bartin in Turchia
 Bedil (Çerkeş) – distretto di Çerkeş in Turchia
 Bedil (Eflani) – distretto di Eflani in Turchia
 Bedil (Günyüzü) – distretto di Günyüzü in Turchia
 Gunung Bedil – montagna in Indonesia

Persone 
 Abdul-Qādir Bēdil (1644-1720) – poeta persiano, nato in India
 Qadir Bux Bedil (1815-1873) – poeta pakistano